

Biologie 

 Œuf ou zygote, en biologie, une cellule résultant de la fécondation.
 Œuf ou œuf amniotique, en zoologie, un œuf entouré d'une coquille, contenant un jaune (vitellus) et un blanc (albumine), pondu par les oiseaux, les reptiles ou les monotrèmes.
 Œuf fossile, œuf amniotique fossilisé.
 Œuf, en entomologie, un œuf pondu par un insecte.
 Œuf, en microbiologie, un type de gélose — milieu de culture des bactéries.

Alimentation 

 Œuf, en alimentation, un produit provenant de la ponte de certains animaux — il s'agit par défaut d'un œuf de poule — et contenant deux éléments comestibles, le blanc et le jaune. La valeur nutritive de l'œuf pour  est de ,  de protéines,  de lipides et  de glucides.
 Œufs de lump, œufs de Cyclopterus lumpus, présentés comme succédané de caviar.
 Œuf carré, un gadget réalisé à partir d'un œuf.
 Une confiserie en forme d'œuf — un œuf de Pâques, par exemple.

 Toponymie et hydronymie 
 L’Œuf, une rivière française du bassin de la Seine.
 Œuf-en-Ternois, une commune du Pas-de-Calais.
 Les Œufs-durs, lieu-dit d'Anthelupt. La petite histoire veut que l'aide de camp de Napoléon vint chercher de la nourriture dans cette auberge qui ne put lui donner que la dernière chose qui leur restait : des œufs durs. Nom qui resta et fut associé jusqu'à aujourd'hui à cet endroit. La demeure fut également utilisée comme poste de commandement par Ferdinand Foch lors des combats de Frescaty-Léomont en août-septembre 1914.

 Autres 

 Œuf, en couture, un support de forme ovoïde, souvent en bois, permettant de tendre le tissu qu'on est en train de repriser.
 L'Œuf, pièce de théâtre de Félicien Marceau (1957)
 L'Œuf, film réalisé par Jean Herman en 1971, d'après la pièce de théâtre.
 L'Œuf, nouvelle de Dino Buzzati (1966).
 L'Œuf de l'ange, film d'animation japonais réalisé par Mamoru Oshii (1985).
 L'Œuf de Berthelot, appareil utilisé par Marcellin Berthelot pour produire de l'acétylène.
 L'œuf de Colomb, une expression.
 L'Œuf dur, une revue littéraire d'avant-garde des années 1920.
 L'Œuf et les Schtroumpfs, bande dessinée, 3e histoire des Schtroumpfs
 L'Œuf et les Schtroumpfs,  de la série Les Schtroumpfs
 L'Œuf électrique, un prototype voiture électrique de 1938
 Mot familier pour désigner les télécabines.
 Surnom donné au Centre national des arts du spectacle (Pékin), dit aussi l'opéra de Pékin, de l'architecte Paul Andreu.
 Position de recherche de vitesse dite « de l'œuf », inventée par le skieur Jean Vuarnet.

 Voir aussi 
 Ovule.
 Ovocyte, un œuf non encore fécondé (ou gamète femelle).
 Développement de la coquille d'œuf chez la poule domestique.
 Ovoïde et ovale, en géométrie, une surface en forme d'œuf.
 Œuf de Pâques.
 Œuf de Fabergé, objet d'art en forme d'œuf, produit par Pierre-Karl Fabergé.
 Idiotisme gastronomique.
 Le paradoxe de l'œuf et de la poule''', l'un des plus anciens et le plus représentatif des cercles vicieux.